

Pessoas 
Hayden Christensen
Erika Christensen
Helena Christensen
Carlos Hugo Christensen
Alex Christensen
Jens Christian Christensen

Outros 
210P/Christensen

Desambiguação